Зернов, Владимир:
 Зернов, Владимир Алексеевич (род. 1952) — ректор Российского нового университета.
 Зернов, Владимир Дмитриевич (1878—1946) — доктор физико-математических наук, ректор Саратовского университета (1918—1921).